That’s steht für:
 Honda That’s, Automodell der Marke Honda
 That’s, Markenname für Speichermedien des Herstellers Taiyō Yūden